Maria Amália da Áustria (1701–1756) — imperatriz consorte do Sacro Império Romano-Germânico
 Maria Amália das Duas Sicílias — infanta da Espanha e Portugal
 Maria Amália da Curlândia — condessa de Hesse-Cassel
 Maria Amália de Espanha (1779-1798) — infanta da Espanha
 Maria Amália da Saxônia — rainha consorte da Espanha
 Maria Amália da Saxónia (1757–1831) — duquesa de Zweibrücken
 Maria Amália de Habsburgo-Lorena — duquesa de Parma